Hühnermoor bezeichnet zwei deutsche Naturschutzgebiete:

 Hühnermoor (Landkreis Verden), Landkreis Verden, Niedersachsen
 Hühnermoor (Kreis Gütersloh), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen